Бинагади́ () — посёлок городского типа в административном подчинении Бинагадинского района города Баку, Азербайджан. Посёлок расположен в 7 км от железнодорожной станции Баладжары.

Деревня Бинагади в административном подчинении относилась в Бакинскому уезду Бакинской губернии. Статус посёлка городского типа получила в 1936 году. Входил в Кировский район города Баку.

В советское время в Бинагади были построены машиностроительный, механический, сталелитейный, железобетонных изделий, лесопильный заводы.

Население 

По данным Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, издававшегося в конце XIX — начале XX веков, в Бинагади насчитывалось 156 дворов, жителей 670 обоих полов, состоявшие исключительно из азербайджанцев-шиитов, указанных в ЭСБЭ как татары.

По статистическим данным 1893 года, этнический состав Бинагади составляли таты.

 Динамика численности населения Бинагади по данным советских переписей

Примечания

Ссылки 

 Бинагади в БСЭ

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты в административном подчинении Баку